Кентон има више значења:
 Округ Кентон (Кентаки)
 Кентон (Оклахома)
 Кентон (Делавер)
 Кентон (Охајо)
 Кентон (Тенеси)